Die Copa Colsanitas 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 4. bis 10. April 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Camila Osorio im Einzel sowie die Paarung Elixane Lechemia/Ingrid Neel im Doppel. Im Einzel gewann Tatjana Maria, im Doppel die Paarung Astra Sharma und Aldila Sutjiadi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Colsanitas 2022 fand vom 2. bis 3. April 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Bogotá